Bruno Stevenheydens, Belgisch politicus
 Gino Stevenheydens, Belgisch zwemmer

Nederlandse of Vlaamse achternaam